Выборы в парламент Грузии прошли 31 октября 1999 года. Каждый избиратель получил два бюллетеня — один по одномандатному округу, второй по многомандатному округу, со 2 туром в некоторых округах 7 и 14 ноября, с повторными выборами в некоторых округах 28 ноября. Результатом выборов была победа Союза граждан Грузии с 131 местами из 230. Явка была 67,9 %.

Из-за своего статуса выборы не состоялись в Абхазии, в результате 12 депутатов, избранных в 1992 году, сохранили свои места.

Результаты выборов

Примечания 

 1999
Выборы 1999 года
1999 год в Грузии